Die Georgia’s Rome Tennis Open 2022 waren ein Tennisturnier für Damen in Rome, Georgia. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand  vom 31. Januar bis 6. Februar 2022 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Georgia’s Rome Tennis Open 2022 fand am 31. Januar und 1. Februar 2022 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Rome (Georgia)